Pavin ist der Familienname von
 Corey Pavin

Pavin ist ein englisches Wort für
 Pavane

Pavin steht für:
 Lac Pavin, ein vulkanischer Maarsee im französischen Zentralmassiv